Адыковское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Черноземельском районе Калмыкии.

Административный центр — посёлок Адык.

География 

Адыковское СМО расположено в северо-западной части Черноземельского района, в пределах Прикаспийской низменности. В пределах СМО преобладают бурые пустынно — степные песчаные и суперпесчаные почвы.

Адыковское СМО граничит на западе — с Сарульским СМО Черноземельского района, на севере — с Яшкульским районом, на востоке — с Комсомольским, на юго-востоке — с Прикумским и на юге с Ачинеровским СМО Черноземельского района, на западе — с Ики-Бурульским районом.

Климат 

Климат поселения резко континентальный с сухим жарким летом и холодной малоснежной зимой, территория относится к южным полупустыням. Температура воздуха теплого периода года абсолютного максимума достигает в июне — августе плюс 43°С. Температура воздуха холодного периода года абсолютно минимального значения достигает в январе — феврале минус 34С.

Географическое положение определяет малое количество осадков: за теплый период (апрель — октябрь) 229 мм, за холодный период (ноябрь — март) 132 мм. Распределение осадков по месяцам неравномерно, большее количество приходится весенне-летний период в виде кратковременных ливней. Среднегодовое количество осадков — составляет 361 мм. Высота снежного покрова незначительна и изменяется от 1 до 33 см. По многолетним данным до 76 процентов зим характеризуется неустойчивым снежным покровом. В зимнее время наблюдаются гололедно — изморозевые явления.

Гидрография 

Гидрографическая сеть территории развита очень слабо. Природная водообеспеченность не удовлетворяет потребностям производственных, сельскохозяйственных и социальных нужд населения СМО. Для водообеспечения используется вода из Черноземельского магистрального канала и артезианских скважин.

Население 

По состоянию на 01.09.2010 года на территории Адыковского СМО проживало 1041 человек. Из более 90 % проживало в посёлке Адык. В посёлках Радужный, Теегин Герл, Меклета по состоянию на указанную дату проживало соответственно 6, 14, 4 человек.

Национальный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Черноземельского района
Сельские поселения Калмыкии